Sandford – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Sandford – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Sandford – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Sandford – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Sandford (Prees) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Sandford – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Sandford (West Felton) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Sandford – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Sandford – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)
 Sandford – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)